EKT steht für:

 Einsatz-Kamera-Trupp, ein Kamerateam der Bundeswehr, siehe Truppe für Operative Kommunikation#Dezernat Einsatzkamera
 Ekalesia Kelisiano o Tuvalu, reformierte Kirche auf Tuvalu, siehe Christian Church of Tuvalu

 EKT Holding, Elektrizitätsgesellschaft des Kantons Thurgau
 Elektrokonvulsionstherapie
 Elterninitiativ-Kindertagesstätte, siehe Elterninitiative
 Evangelischer Kirchentag, siehe Kirchentag

EKT